Tenisový turnaj WTA GDF SUEZ Grand Prix 2009 se konal ve dnech 6. - 12. července v hlavním městě Maďarska Budapešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje 

WTA Tour 2009
Hungarian Grand Prix